Ра́мос (, ) — испанская и португальская фамилия. Известные носители:

 Рамос, Адриан (род. 1986) — колумбийский футболист.
 
 Рамос, Альберт (род. 1988) — испанский теннисист.
 Рамос, Альваро (род. 1992) — чилийский футболист.
 Рамос, Брайан (род. 2001) — гондурасский футболист. Участник Олимпийских игр 2020.
 Рамос, Венансио (род. 1959) — уругвайский футболист и игрок в пляжный футбол.
 Рамос, Глория Исабель (род. 1964) — испанский дирижёр.
 Рамос, Диего (род. 1972) — аргентинский актёр.
 Рамос, Доминго (род. 1960) — японский шахматист, международный мастер (1980).
 Рамос, Гонсало (род. 1991) — уругвайский футболист.
 Рамос, Иполито (род. 1956) — кубинский боксёр.
 Рамос, Касио (род. 1987) — бразильский футболист, вратарь.
  (род. 1950) — мексиканский ботаник (ботаническое сокращение имени).
  — американский сценограф, лауреат премии «Тони» (2016).
 Рамос, Кристиан (род. 1988) — перуанский футболист.
 Рамос, Лазаро (род. 1978) — бразильский актёр.
 Рамос, Ларисса (род. 1989) — бразильская «Мисс Земля 2009».
 Рамос, Леонардо (род. 1969) — уругвайский футболист и тренер.
 Рамос, Луис Грегорио (род. 1953) — испанский гребец-байдарочник.
 Рамос, Луисель (1984—2006) — уругвайская фотомодель.
 Рамос, Маноло (1974) — кубинский дзюдоист.
 Рамос, Маурисио (род. 1961) — боливийский футболист.
 Рамос, Мауро (1930—2002) — бразильский футболист.
 Рамос, Мохаммед (род. 2000) — испанский футболист, вратарь юношеской команды клуба «Реал Мадрид».
 Рамос, Наталия (род. 1992) — испанская и американская актриса.
 Рамос, Омар (род. 1988) — испанский футболист.
 Рамос, Рикардо (род. 1985) — мексиканский бегун-марафонец.
 Рамос, Рико (род. 1987) — американский боксёр.
 Рамос, Руй (род. 1957) — японский футболист бразильского происхождения.
 Рамос, Сара (род. 1991) — американская актриса.
 Рамос, Серхио (род. 1986) — испанский футболист.
 Рамос, Сесар Артуро (род. 1983) — мексиканский футбольный арбитр.
 Рамос, Таб (род. 1966) — американский футболист.
 Рамос, Тони (род. 1948) — бразильский актёр, режиссёр, продюсер, сценарист и телеведущий.
 Рамос, Умберто (род. 1970) — мексиканский художник комиксов.
 Рамос, Фабиола (род. 1977) — венесуэльская спортсменка (настольный теннис).
 Рамос, Фидель Вальдес (1928—2022) — 12-й президент Филиппин в 1992—1998 годах.
 Рамос, Франциско Ксавьер (1746—1817) — испанский художник.
 Рамос, Хорхе Абелардо (1921—1994) — аргентинский писатель, историк и общественный деятель.
 Рамос, Хуан Мануэль (род. 1996) — уругвайский футболист, левый фланговый защитник.
 Рамос, Хуанде (род. 1954) — испанский футболист и тренер.
 Рамос, Эдсон (род. 1986) — бразильский футболист, защитник клуба «Сан-Каэтано».
 Рамос, Эдуардо (род. 1992) — испанский футболист.
 Рамос, Элиана (1988—2007) — уругвайская фотомодель.
 Рамос, Энтони (род. 1991) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Рамос, Эрик (род. 1987) — парагвайский футболист, полузащитник.

Составные фамилии 
 Акино де Рамос, Мельхора (1812—1919) — филиппинская революционерка.
 Кубилес Рамос, Хосе Антонио (1894—1971) — испанский пианист, дирижёр и музыкальный педагог.
 Монтеро Рамос, Лудия (род. 1999) — кубинская тяжелоатлетка.
 Падилья-и-Рамос, Мариано (1842—1906) — испанский оперный певец, баритон, наиболее известный исполнением главной партии в опере «Дон Жуан» Моцарта.
 Рамос Аллуп, Энри (род. 1943) — венесуэльский политик, президент Национальной ассамблеи Венесуэлы.
 Рамос де Пареха (ок. 1440— после 1490) — испанский теоретик музыки и композитор.
 Рамос Дельгадо, Хосе (1935—2010) — аргентинский футболист, защитник сборной Аргентины.
 Рамос Педруэса, Рафаэль (1897—1943) — мексиканский историк.
 Силва Рамос, Эрнандо да (род. 1925) — бразильский автогонщик.

Вымышленные персонажи 
 Элена Рамос — героиня американского телесериала «Даллас».

См. также 
 Рамос-Ариспе — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Коауила.
 Рамус — фамилия и топоним.